Butthole Surfers — дебютный мини-альбом американской группы Butthole Surfers, выпущенный в июле 1983 года. Также известен под названиями Brown Reason to Live и Pee Pee the Sailor. Курт Кобейн включал этот мини-альбом в свой список 50 лучших альбомов всех времён.

История 
Расставшись по пути в студию с оригинальным барабанщиком Скотом Мэтьюсом, «Сёрфингисты» приглашали много различных ударников для записи этого альбома. Последний из них, Кинг Кофи, остаётся с группой по сей день. Басист Билл Джолли стал ещё одним новым участником, присоединившись к коллективу после того, как оригинальный басист Куин Мэтьюс ушёл в то же время, что и его брат, Скот.

Большая часть песен с этого альбома часто включается в живые выступления группы.

Музыка 
Butthole Surfers записали для мини-альбома семь песен. Композиции характерны обильным использованием «пульсирующих» басовых партий, сильно искажённых эффектом дисторшн, атональным звуком гитар и в большей степени сюрреалистической бессмысленной лирикой. Все песни поочерёдно спеты ведущим вокалистом Джибби Хейнсом и гитаристом Полом Лири. Хейнс также играет на саксофоне и перкуссии в некоторых композициях. В отличие от поздних альбомов группы на этом мини-альбоме совершенно отсутствует электроника.

Некоторые песни, такие как «The Shah Sleeps in Lee Harvey’s Grave» и «Suicide», являются явным подражанием стилю музыки, набиравшему тогда популярность среди американских поклонников панка. «The Revenge of Anus Presley» является своеобразной пародией на Black Flag и Генри Роллинза. Другие композиции, «Hey» и «Bar-B-Q Pope» являются лучшими примерами психоделического направления, на которое группа ориентировалась в будущем.

Список композиций 
Все песни написаны группой Butthole Surfers.

Участники записи 
 Джибби Хейнс — вокал, саксофон
 Пол Лири — гитара, вокал
 Билл Джолли — бас
 Кинг Кофи, Брэд Пэркинс и прочие — барабаны

Примечания 

Дебютные мини-альбомы 1983 года
Альбомы Butthole Surfers
Альбомы психоделического рока
Альбомы нойз-рока